Cranham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cranham (del av en befolkad plats), England, Greater London, 
 Cranham (parish), England, Gloucestershire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar